Osoby:
 Erin Pac – amerykańska bobsleistka
 Jan Pac
 Jerzy Pac – litewski wojewoda
 Józef Piotr Pac – litewski generał
 Kazimierz Michał Pac – litewski pisarz
 Krzysztof Zygmunt Pac – litewski kanclerz
 Ludwik Michał Pac – litewski generał
 Michał Pac
 Mikołaj Pac
 Piotr Pac – litewski podskarbi
 Piotr Michał Pac – litewski starosta
 Stanisław Pac – litewski podstoli
 Stefan Pac – litewski podkanclerzy
 Adrian Neville – brytyjski wrestler

Inne:
 PAC – amerykańska grupa aktywna
 Pac-Man – gra komputerowa
 Pac-man – serial animowany
 Pac-Man i upiorne przygody – serial animowany

Zobacz też 
 Ms. Pac-Man
 Pack
 Pacowie herbu Gozdawa
 Pak
 2 Pac